Change Me – traccia dell'album In a Perfect World... di Keri Hilson del 2009
 Change Me – singolo di Ruben Studdard del 2006
 Change Me – album di Leehom Wang del 2007
 Change Me – singolo di Justin Bieber del 2013